Lunkewitz steht für:

 Bernd F. Lunkewitz (* 1947), deutscher Immobilieninvestor und Verleger
 den früheren Familiennamen der Schauspielerin Daniela Amavia (* 1966)